Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate ONU a autorizat prezența unei forțe militare și civile în Kosovo, pe atunci parte din Republica Federală Iugoslavia pusă sub administrația interimară ONU. Aceasta a fost adoptată la 10 iunie 1999. Ambele tabere în conflict, au adoptat-o ulterior, la tratatul de la Kumanovo. Proclamarea independenței provinciei Kosovo este în contradicție cu Rezoluția 1244 a ONU.

Referințe

Vezi și 
 Misiunea de Administrație Interimară a ONU în Kosovo
 Consiliul de Securitate ONU

Legături externe 
 Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate ONU
 Descrierea completă a Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate ONU
 

Istoria provinciei Kosovo
Organizația Națiunilor Unite